Smoke and Mirrors est le titre original du recueil de nouvelles Miroirs et fumée de l'auteur britannique Neil Gaiman publié pour la première fois en 1998 ;
 Smoke and Mirrors est un album du rappeur américain O.C. sorti en 2005 ;
 Smoke & Mirrors est un album du groupe de rock néo-zélandais The Datsuns sorti en 2006 ;
 Smoke + Mirrors est un album du groupe de rock américain Imagine Dragons sorti en 2015.